Алекс Теллес (* 1992) — бразильський футболіст, захисник клубу «Порту».
 Джулія Голдані Теллес (* 1995) — американська акторка та балерина.
 Ліжія Фагундес Теллес (* 1923) — бразильська письменниця.
 Марцел Геррманн Теллес (* 1950) — бразильський інвестор та бізнесмен.
 Сильвія Теллес (1934—1966) — бразильська джазова та босса-нова співачка.